The Price, conocido en América Latina y en España como El Precio, es el decimonoveno episodio de la tercera temporada de la serie de televisión estadounidense "Ángel". Escrito por David Fury y dirigido por Marita Grabiak, se estrenó originalmente el 29 de abril de 2002.
 
En este episodio El Hyperion es infectado por una especie de plaga de babosas de silicona, que secan toda el agua de sus víctimas. Al verse Fred infectada por una babosa, Gunn corre para reclutar la ayuda del traidor de Wesley. Ángel se sorprende cuando su hijo desaparecido surge de otra dimensión, como un adolescente y experto cazademonios que se llama a sí mismo "el destructor".

Argumento 
Mientras Ángel lucha por superar la pérdida de su hijo limpiando los desastres en su habitación, un potencial cliente de Investigaciones Ángel es infectado por un parásito parecido a una babosa transparente en el vestíbulo del hotel. Obedeciendo a la voz de sus huéspedes, el hombre se dirige a una tienda de zumos, donde bebe varios vasos mientras grita "¡Tenemos sed!" Cuando Lorne informa de lo acontecido en la tienda de zumos, Ángel y su equipo traen al hombre infectado al hotel, donde colapsa en una pila de polvo humano. El parásito babosa se libera del cuerpo buscando más agua, ante la vista de los horrorizados héroes. Dándose cuenta de lo peligrosa que es la especie, por órdenes de Ángel, el equipo se encierra con la babosa en el hotel, esperando poder eliminarla antes de que escape e infecte a alguien más. Las cosas se complican dentro de sus planes, cuando varias babosas comienzan a aparecer en el hotel. Ángel sospecha que la infección es el dichoso precio de la "thaumogenesis", provocada por el ritual de magia negra que creó para salvar a su hijo. 

Mientras tanto, en Wolfram & Hart, Lilah y Gavin, inician una nueva rivalidad por Ángel. Ambos reciben un correo electrónico secreto que habla del estado actual del hotel, algo que Lilah sospechaba, ya que estuvo involucrada en la realización del hechizo. Ella planea limpiar el hotel de las babosas, pero es detenida por Gavin, que le cuenta a Linwood todo. Como consecuencia, el superior de los dos rehúsa ayudar al equipo y desea que todos mueran por las babosas. 

Después de descubrir que las babosas brillan en la oscuridad, Angel apaga la luz del hotel y rastrea a las babosas a un enorme salón de baile. Apoyada por la luz de una lámpara, Fred busca en los libros información de las babosas sin ningún éxito y es atacada e infectada por una babosa. Gunn no tarda en enterarse de que su novia está infectada, y trata de llevarla a un hospital; Ángel se interpone, determinado a evitar que más inocentes mueran. Groosalugg escucha a las babosas debajo del piso y rompe el suelo con un hacha. Debajo hay una enorme piscina, llena con las babosas brillantes. Una vez descubiertas, todas comienzan a perseguir a la pandilla, cuyos miembros logran refugiarse en una cocina, a excepción de Gunn, quien se separó secretamente del grupo para pedirle ayuda a Wesley. En un principio Wesley rehúsa ayudarlo. Pero cuando Gunn le revela que se trata de Fred. el inglés le entrega a Gunn una botella de alcohol y le comenta que solo le ayudará una vez y que no quiere volver a saber de la pandilla nunca más. 

Ángel tortura a la infectada Fred, para obligar a la babosa alojada en ella a confesarle la razón por la que las babosas llegaron a la tierra. Bajo la tortura, Fred comenta que las babosas llegaron al Hyperion buscando eludir al destructor, un asesino de demonios en busca del vampiro. Ángel trata de presionar más a Fred, pero su condición empeora. Gunn aparece y fuerza a Groo y a Lorne a sujetar a Fred, mientras la fuerzan a beber alcohol. Según se deshidrata, la babosa escapa de Fred y Groo la apuñala con una espada. Entretanto, el resto de las babosas se acercan a Cordelia y Ángel en la cocina. Cordelia de pronto comienza a brillar, iluminando el hotel entero. Algo que mata a las babosas y deja impresionados a todos. 

Lorne, algo nervioso, le recuerda a la pandilla la llegada de "El Destructor" y, casi inmediatamente, del portal sale un enorme y deforme demonio, seguido de un joven que mata al demonio. Él sonríe y le apunta a Angel con un arma, exclamando, "Hola Papá."

Elenco

Principal 
 David Boreanaz como Ángel.
 Charisma Carpenter como Cordelia Chase.
 Alexis Denisof como Wesley Wyndam-Pryce.
 J. Agust Richards como Charles Gunn.
 Amy Acker como Fred Burkle.

Producción 
El nombre del actor Vincent Kartheiser no apareció en los créditos hasta el final, para hacer de su aparición una sorpresa, pese a ser su primera aparición en la serie.

Continuidad 
 Connor reaparece como un adolescente, luego de ser absorbido por un portal a una dimensión demoníaca. Al parecer, porque en tal dimensión el tiempo transcurre miles de veces más rápido.
 Linwood rehúsa ayudar al equipo de investigaciones de Ángel, debido a las torturas que sufrió por parte del vampiro con alma.

Enlaces externos 

 

Episodios de la tercera temporada de Angel